Lichnov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Lichnov, Gemeinde im Okres Bruntál; siehe Lichnov u Bruntálu
Lichnov, Gemeinde im Okres Nový Jičín; siehe Lichnov u Nového Jičína